New Home Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 New Home Township (Missouri)
 New Home Township (North Dakota)